Аршаки́ды или Арсакиды — древняя династия, основанная вождём парнов Аршаком I. Правила в Парфянской империи,  Армении (армянские Аршакиды),  Атропатене,  Иберии и Кавказской Албании (массагетские Аршакиды).

Генеалогия 
Парфянская династия Аршакидов (250 год до н. э. — 224 год н. э.), освободившая Иран от греко-македонской династии Селевкидов, с самого начала провозглашает связь своего рода с легендарными царями — авестийскими героями — о чём свидетельствует имя их божественного предка — Кави Аршана. Согласно Энциклопедии Британника, родоначальниками династии были члены племени парны, обитавшего к востоку от Каспийского моря. Они вошли в Парфию вскоре после смерти Александра Македонского (323 год до н. э.) и постепенно приобрели контроль над большей частью Ирана и Месопотамии. Арриан упоминает также о том, что парфяне возводили свой род к ахеменидскому царю Артаксерксу II. Эта идея представить себя законными преемниками славных царей древности возникла, вероятно, ещё в начале I века до н. э. (или ранее). Так, например, в парфянских документах, найденных в Нисе, упоминается виноградник Artaxšahrakān, который, по мнению издателей документов, «назван, вероятно, в честь легендарного предка Аршакидов Артаксеркса II».

Старшая ветвь династии 
 Аршакиды — династия, правившая в Парфянском царстве в период 250 год до н. э. — 224 год н. э.
Родоначальник династии Аршак I положил начало Парфянской державы. В 224 году были свергнуты Сасанидами.

Младшие ветви династии 
 Аршакуни или Армянские Аршакиды — династия, правившая в Армении в 66—428 годы н. э.
Иногда ошибочно основателем династии считается Вонон I, парфянский царь, смещённый с трона в результате междоусобной войны в Парфии и бежавший в Армению, где был провозглашён царём местной знатью (правил в 12—15 годы н. э.) и отстранённый римским императором Октавианом Августом. Вонон I, хотя и являясь представителем династии парфянских Аршакидов, всё же был только представителем этой династии, временно оказавшимся на армянском троне. Непосредственно основателем правящей династии является Трдат I (Тиридат), брат парфянского царя Вологеза I, которого признали царём Армении как Парфия, так и Римская империя (66 год).
 Аршакуниани или Аршакиды Иберии — ветвь династии, правившая в Иберии. Основатель Рев I.
 Арраншахи или Аршакиды Кавказской Албании — династия, правившая в Кавказской Албании с I по IV век н. э..

Примечания 

Династии Древнего Ближнего Востока